Дми́трий Но́виков:
 Новиков, Дмитрий Александрович (род. 1970) — российский учёный, академик РАН (2022).
 Новиков, Дмитрий Борисович (род. 1964) — российский программист.
 Новиков, Дмитрий Геннадьевич (род. 1966) — русский писатель, менеджер.
 Новиков, Дмитрий Георгиевич (род. 1969) — депутат Государственной Думы V и VI созывов от КПРФ.
 Новиков, Дмитрий Ильич (1909—1983) — старший сержант, полный кавалер ордена Славы.
 Новиков, Дмитрий Кузьмич (1938—2021) — советский и белорусский учёный-медик, аллерголог, иммунолог.
 Новиков, Дмитрий Николаевич (род. 1939) — командир подводного крейсера «К-233», Герой Советского Союза.